Серицин:

 Серицин — белок, входящий в состав шёлка, вырабатываемого гусеницами тутового шелкопряда.
 Серицин монтела — бабочка семейства парусников.